Schmidt Péter (1799–1874) zeneszerző
Schmidt Péter (1926–2022) jogtudós, egyetemi tanár, alkotmánybíró
Schmidt Péter (1951) orvos